Nehmé peut faire référence à :

Patronyme 

 Laïla Nehmé (1966-), archéologue française, d'origine libanaise
 Stéphane Nehmé (1889-1938), religieux libanais de l'ordre libanais maronite, reconnu comme Bienheureux par l'Église catholique
 Lina Murr Nehmé (1955-), historienne et politologue franco-libanaise

Références 

Homonymie de titre